Bargrave ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Bargrave (1586–1643), englischer Geistlicher, Dekan von Canterbury
 John Bargrave (1610–1680), englischer Autor, Sammler und Kanoniker